Vakara ima više značenja:
 Vakara (Rovigo)
 Vakara (Vičenca)